|-
|(135251)||2001 SY37|| align=right|14,8|| align=right|3,130|| align=right|0,060|| align=right|10,38|| align=right|5,536||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135252)||2001 SR38|| align=right|15,5|| align=right|3,115|| align=right|0,184|| align=right|26,95|| align=right|5,496||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135253)||2001 SL41|| align=right|14,5|| align=right|3,159|| align=right|0,177|| align=right|3,98|| align=right|5,614||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135254)||2001 SY43|| align=right|16,5|| align=right|2,355|| align=right|0,194|| align=right|4,76|| align=right|3,612||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135255)||2001 SP45|| align=right|14,5|| align=right|3,052|| align=right|0,088|| align=right|10,05|| align=right|5,331||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135256)||2001 SU46|| align=right|15,1|| align=right|2,948|| align=right|0,077|| align=right|3,26|| align=right|5,062||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135257)||2001 SE47|| align=right|14,8|| align=right|3,125|| align=right|0,089|| align=right|11,96|| align=right|5,523||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135258)||2001 SG53|| align=right|15,4|| align=right|3,086|| align=right|0,144|| align=right|12,00|| align=right|5,421||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135259)||2001 SS56|| align=right|14,7|| align=right|3,100|| align=right|0,113|| align=right|16,87|| align=right|5,458||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135260)||2001 SP59|| align=right|14,4|| align=right|3,064|| align=right|0,133|| align=right|11,13|| align=right|5,362||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135261)||2001 SE63|| align=right|14,8|| align=right|3,079|| align=right|0,116|| align=right|9,83|| align=right|5,403||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135262)||2001 SJ64|| align=right|14,8|| align=right|3,106|| align=right|0,087|| align=right|10,57|| align=right|5,473||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135263)||2001 SP73|| align=right|14,3|| align=right|3,066|| align=right|0,033|| align=right|11,33|| align=right|5,367||MBA||18. září 2001||Jonathan B. Postel||V. Pozzoli
|-
|(135264)||2001 SW73|| align=right|14,3|| align=right|3,135|| align=right|0,217|| align=right|18,19|| align=right|5,551||MBA||21. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(135265)||2001 SZ73|| align=right|14,7|| align=right|3,143|| align=right|0,090|| align=right|8,43|| align=right|5,572||MBA||19. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(135266)||2001 SK77|| align=right|14,8|| align=right|3,196|| align=right|0,119|| align=right|4,15|| align=right|5,712||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135267)||2001 SC80|| align=right|15,5|| align=right|3,032|| align=right|0,115|| align=right|2,99|| align=right|5,278||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135268)||2001 SX115|| align=right|14,6|| align=right|3,087|| align=right|0,297|| align=right|1,59|| align=right|5,424||MBA||20. září 2001||Le Creusot||J.-C. Merlin
|-
|(135269)||2001 SW116|| align=right|14,9|| align=right|3,102|| align=right|0,030|| align=right|11,45|| align=right|5,462||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135270)||2001 ST118|| align=right|15,5|| align=right|3,003|| align=right|0,024|| align=right|3,86|| align=right|5,204||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135271)||2001 SY120|| align=right|16,3|| align=right|2,319|| align=right|0,130|| align=right|3,36|| align=right|3,531||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135272)||2001 SK122|| align=right|15,0|| align=right|3,084|| align=right|0,139|| align=right|9,87|| align=right|5,414||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135273)||2001 SR123|| align=right|15,1|| align=right|3,089|| align=right|0,094|| align=right|9,06|| align=right|5,428||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135274)||2001 SH126|| align=right|15,6|| align=right|3,053|| align=right|0,093|| align=right|3,72|| align=right|5,334||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135275)||2001 SG130|| align=right|15,6|| align=right|3,047|| align=right|0,215|| align=right|1,79|| align=right|5,318||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135276)||2001 ST130|| align=right|16,3|| align=right|2,326|| align=right|0,138|| align=right|4,32|| align=right|3,547||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135277)||2001 SG133|| align=right|14,6|| align=right|2,955|| align=right|0,130|| align=right|9,96|| align=right|5,078||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135278)||2001 SX133|| align=right|16,3|| align=right|2,340|| align=right|0,182|| align=right|2,10|| align=right|3,580||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135279)||2001 SD135|| align=right|15,4|| align=right|3,070|| align=right|0,037|| align=right|6,91|| align=right|5,379||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135280)||2001 SB136|| align=right|15,3|| align=right|3,087|| align=right|0,143|| align=right|7,97|| align=right|5,422||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135281)||2001 SZ138|| align=right|16,1|| align=right|2,875|| align=right|0,195|| align=right|1,28|| align=right|4,873||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135282)||2001 SD142|| align=right|14,2|| align=right|2,913|| align=right|0,070|| align=right|4,75|| align=right|4,970||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135283)||2001 SU143|| align=right|14,8|| align=right|3,162|| align=right|0,071|| align=right|4,16|| align=right|5,622||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135284)||2001 SU145|| align=right|15,2|| align=right|3,078|| align=right|0,165|| align=right|4,27|| align=right|5,398||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135285)||2001 SX148|| align=right|16,1|| align=right|2,426|| align=right|0,174|| align=right|3,97|| align=right|3,779||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135286)||2001 SL149|| align=right|15,0|| align=right|3,063|| align=right|0,143|| align=right|12,72|| align=right|5,361||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135287)||2001 SP150|| align=right|16,7|| align=right|2,329|| align=right|0,141|| align=right|1,80|| align=right|3,555||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135288)||2001 SF154|| align=right|16,0|| align=right|3,161|| align=right|0,166|| align=right|0,81|| align=right|5,619||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135289)||2001 SD156|| align=right|14,8|| align=right|3,088|| align=right|0,009|| align=right|8,30|| align=right|5,425||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135290)||2001 SC158|| align=right|15,4|| align=right|3,231|| align=right|0,135|| align=right|4,58|| align=right|5,806||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135291)||2001 SD159|| align=right|15,0|| align=right|3,057|| align=right|0,153|| align=right|7,08|| align=right|5,344||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135292)||2001 SE163|| align=right|15,0|| align=right|2,636|| align=right|0,344|| align=right|5,46|| align=right|4,279||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135293)||2001 SY164|| align=right|15,0|| align=right|3,102|| align=right|0,145|| align=right|10,88|| align=right|5,462||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135294)||2001 SQ165|| align=right|15,3|| align=right|3,028|| align=right|0,110|| align=right|2,54|| align=right|5,269||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135295)||2001 SQ183|| align=right|15,5|| align=right|2,999|| align=right|0,098|| align=right|2,21|| align=right|5,194||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135296)||2001 SX189|| align=right|15,2|| align=right|3,014|| align=right|0,071|| align=right|2,30|| align=right|5,231||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135297)||2001 SX214|| align=right|15,1|| align=right|3,113|| align=right|0,130|| align=right|6,14|| align=right|5,491||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135298)||2001 SE215|| align=right|16,1|| align=right|2,427|| align=right|0,030|| align=right|5,09|| align=right|3,781||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135299)||2001 SO222|| align=right|15,1|| align=right|3,058|| align=right|0,024|| align=right|10,32|| align=right|5,348||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135300)||2001 SB244|| align=right|15,5|| align=right|2,993|| align=right|0,111|| align=right|10,35|| align=right|5,178||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135301)||2001 SO245|| align=right|15,0|| align=right|3,097|| align=right|0,174|| align=right|1,38|| align=right|5,449||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135302)||2001 SC246|| align=right|15,2|| align=right|3,209|| align=right|0,164|| align=right|1,68|| align=right|5,749||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135303)||2001 SX248|| align=right|15,8|| align=right|2,393|| align=right|0,058|| align=right|6,90|| align=right|3,702||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135304)||2001 SA249|| align=right|18,7|| align=right|2,412|| align=right|0,118|| align=right|3,11|| align=right|3,744||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135305)||2001 SH251|| align=right|15,1|| align=right|3,102|| align=right|0,169|| align=right|1,59|| align=right|5,463||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135306)||2001 SD253|| align=right|15,5|| align=right|3,131|| align=right|0,235|| align=right|8,59|| align=right|5,538||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135307)||2001 SC254|| align=right|15,8|| align=right|3,029|| align=right|0,245|| align=right|7,56|| align=right|5,271||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135308)||2001 SF254|| align=right|16,0|| align=right|2,661|| align=right|0,057|| align=right|2,90|| align=right|4,340||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135309)||2001 ST261|| align=right|14,0|| align=right|3,051|| align=right|0,092|| align=right|10,39|| align=right|5,329||MBA||21. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135310)||2001 SS264|| align=right|15,0|| align=right|3,109|| align=right|0,155|| align=right|7,47|| align=right|5,481||MBA||17. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(135311)||2001 SQ265|| align=right|14,8|| align=right|3,154|| align=right|0,103|| align=right|15,65|| align=right|5,601||MBA||25. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(135312)||2001 SS266|| align=right|15,1|| align=right|3,074|| align=right|0,190|| align=right|8,13|| align=right|5,389||MBA||25. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(135313)||2001 SY268|| align=right|16,1|| align=right|2,926|| align=right|0,021|| align=right|2,06|| align=right|5,003||MBA||19. září 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(135314)||2001 SA271|| align=right|14,7|| align=right|2,974|| align=right|0,061|| align=right|8,83|| align=right|5,128||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135315)||2001 SM277|| align=right|14,5|| align=right|3,420|| align=right|0,130|| align=right|9,60|| align=right|6,324||MBA||21. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(135316)||2001 SN277|| align=right|14,3|| align=right|3,080|| align=right|0,137|| align=right|10,16|| align=right|5,404||MBA||21. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(135317)||2001 SO280|| align=right|14,6|| align=right|3,222|| align=right|0,163|| align=right|0,75|| align=right|5,783||MBA||21. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(135318)||2001 SW286|| align=right|14,4|| align=right|3,185|| align=right|0,143|| align=right|11,50|| align=right|5,683||MBA||22. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(135319)||2001 ST289|| align=right|15,2|| align=right|2,597|| align=right|0,188|| align=right|6,69|| align=right|4,184||MBA||29. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(135320)||2001 SM295|| align=right|16,0|| align=right|2,967|| align=right|0,012|| align=right|3,04|| align=right|5,109||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135321)||2001 SP295|| align=right|15,9|| align=right|2,989|| align=right|0,078|| align=right|1,37|| align=right|5,166||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135322)||2001 SF304|| align=right|16,4|| align=right|2,302|| align=right|0,145|| align=right|1,79|| align=right|3,491||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135323)||2001 SG309|| align=right|14,3|| align=right|3,048|| align=right|0,058|| align=right|8,05|| align=right|5,319||MBA||22. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135324)||2001 SZ313|| align=right|15,4|| align=right|3,051|| align=right|0,197|| align=right|9,94|| align=right|5,328||MBA||21. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135325)||2001 SW314|| align=right|14,7|| align=right|3,114|| align=right|0,145|| align=right|9,85|| align=right|5,495||MBA||23. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135326)||2001 SP318|| align=right|16,6|| align=right|3,001|| align=right|0,224|| align=right|0,47|| align=right|5,198||MBA||21. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135327)||2001 SP321|| align=right|14,7|| align=right|3,147|| align=right|0,022|| align=right|8,78|| align=right|5,583||MBA||25. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135328)||2001 SF323|| align=right|16,3|| align=right|2,351|| align=right|0,076|| align=right|5,84|| align=right|3,604||MBA||25. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135329)||2001 SP327|| align=right|16,6|| align=right|2,349|| align=right|0,117|| align=right|3,30|| align=right|3,600||MBA||18. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(135330)||2001 SR343|| align=right|14,1|| align=right|3,203|| align=right|0,132|| align=right|13,02|| align=right|5,732||MBA||22. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(135331)||2001 SK346|| align=right|14,9|| align=right|3,091|| align=right|0,105|| align=right|13,07|| align=right|5,434||MBA||25. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135332)||2001 SO346|| align=right|15,1|| align=right|3,123|| align=right|0,179|| align=right|10,52|| align=right|5,519||MBA||25. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135333)||2001 TE1|| align=right|16,3|| align=right|2,379|| align=right|0,202|| align=right|9,84|| align=right|3,669||MBA||8. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(135334)||2001 TG2|| align=right|15,3|| align=right|3,140|| align=right|0,092|| align=right|11,17|| align=right|5,563||MBA||15. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135335)||2001 TC3|| align=right|15,5|| align=right|3,068|| align=right|0,261|| align=right|2,17|| align=right|5,374||MBA||7. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(135336)||2001 TW12|| align=right|14,4|| align=right|3,165|| align=right|0,170|| align=right|27,67|| align=right|5,630||MBA||11. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135337)||2001 TE14|| align=right|15,6|| align=right|2,619|| align=right|0,058|| align=right|2,48|| align=right|4,237||MBA||13. října 2001||Ondřejov||P. Pravec; P. Kušnirák
|-
|(135338)||2001 TX19|| align=right|14,8|| align=right|2,975|| align=right|0,227|| align=right|8,73|| align=right|5,130||MBA||9. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135339)||2001 TM21|| align=right|14,5|| align=right|3,104|| align=right|0,026|| align=right|16,37|| align=right|5,468||MBA||11. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135340)||2001 TF22|| align=right|14,1|| align=right|3,061|| align=right|0,185|| align=right|16,43|| align=right|5,354||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135341)||2001 TF23|| align=right|15,0|| align=right|2,659|| align=right|0,179|| align=right|6,97|| align=right|4,336||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135342)||2001 TQ27|| align=right|15,8|| align=right|2,660|| align=right|0,131|| align=right|3,28|| align=right|4,337||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135343)||2001 TS27|| align=right|15,4|| align=right|3,124|| align=right|0,111|| align=right|4,36|| align=right|5,520||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135344)||2001 TC34|| align=right|15,5|| align=right|2,706|| align=right|0,072|| align=right|7,12|| align=right|4,450||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135345)||2001 TS39|| align=right|15,0|| align=right|3,153|| align=right|0,117|| align=right|11,11|| align=right|5,597||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135346)||2001 TN46|| align=right|14,6|| align=right|3,095|| align=right|0,235|| align=right|26,79|| align=right|5,445||MBA||15. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135347)||2001 TC48|| align=right|16,4|| align=right|2,615|| align=right|0,142|| align=right|1,37|| align=right|4,227||MBA||9. října 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(135348)||2001 TP55|| align=right|14,5|| align=right|3,111|| align=right|0,087|| align=right|10,51|| align=right|5,485||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135349)||2001 TX64|| align=right|15,2|| align=right|3,075|| align=right|0,159|| align=right|5,75|| align=right|5,392||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135350)||2001 TR66|| align=right|15,6|| align=right|2,723|| align=right|0,079|| align=right|5,10|| align=right|4,492||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135351)||2001 TU68|| align=right|14,5|| align=right|2,871|| align=right|0,067|| align=right|10,38|| align=right|4,863||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135352)||2001 TV74|| align=right|15,2|| align=right|3,057|| align=right|0,222|| align=right|2,06|| align=right|5,345||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135353)||2001 TH75|| align=right|15,4|| align=right|3,129|| align=right|0,194|| align=right|1,05|| align=right|5,533||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135354)||2001 TA77|| align=right|14,8|| align=right|3,159|| align=right|0,172|| align=right|2,32|| align=right|5,614||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135355)||2001 TE77|| align=right|15,1|| align=right|3,165|| align=right|0,201|| align=right|3,20|| align=right|5,629||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135356)||2001 TF83|| align=right|14,8|| align=right|3,092|| align=right|0,081|| align=right|8,82|| align=right|5,436||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135357)||2001 TM98|| align=right|15,3|| align=right|3,116|| align=right|0,139|| align=right|2,31|| align=right|5,499||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135358)||2001 TX104|| align=right|15,3|| align=right|3,135|| align=right|0,249|| align=right|3,14|| align=right|5,551||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135359)||2001 TX109|| align=right|14,6|| align=right|3,119|| align=right|0,152|| align=right|3,85|| align=right|5,508||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135360)||2001 TT112|| align=right|14,7|| align=right|3,166|| align=right|0,013|| align=right|3,71|| align=right|5,632||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135361)||2001 TW118|| align=right|14,0|| align=right|3,138|| align=right|0,204|| align=right|14,19|| align=right|5,557||MBA||15. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135362)||2001 TF121|| align=right|13,9|| align=right|3,108|| align=right|0,117|| align=right|10,73|| align=right|5,477||MBA||15. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135363)||2001 TD123|| align=right|14,7|| align=right|3,016|| align=right|0,134|| align=right|14,26|| align=right|5,236||MBA||6. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(135364)||2001 TL123|| align=right|14,9|| align=right|3,078|| align=right|0,069|| align=right|8,44|| align=right|5,400||MBA||12. října 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(135365)||2001 TS123|| align=right|14,2|| align=right|3,046|| align=right|0,087|| align=right|8,96|| align=right|5,316||MBA||12. října 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(135366)||2001 TF124|| align=right|15,0|| align=right|3,034|| align=right|0,062|| align=right|12,05|| align=right|5,285||MBA||12. října 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(135367)||2001 TC126|| align=right|15,5|| align=right|3,158|| align=right|0,291|| align=right|14,68|| align=right|5,611||MBA||10. října 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(135368)||2001 TF126|| align=right|16,4|| align=right|2,369|| align=right|0,126|| align=right|1,79|| align=right|3,645||MBA||13. října 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(135369)||2001 TB128|| align=right|15,7|| align=right|2,717|| align=right|0,050|| align=right|6,94|| align=right|4,477||MBA||10. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(135370)||2001 TE133|| align=right|15,0|| align=right|3,218|| align=right|0,118|| align=right|19,42|| align=right|5,771||MBA||12. října 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(135371)||2001 TY135|| align=right|14,3|| align=right|2,777|| align=right|0,191|| align=right|12,93|| align=right|4,627||MBA||13. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(135372)||2001 TU136|| align=right|14,5|| align=right|3,156|| align=right|0,067|| align=right|13,06|| align=right|5,607||MBA||14. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(135373)||2001 TQ137|| align=right|15,0|| align=right|3,139|| align=right|0,248|| align=right|11,20|| align=right|5,560||MBA||14. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(135374)||2001 TT138|| align=right|14,4|| align=right|2,777|| align=right|0,231|| align=right|15,71|| align=right|4,628||MBA||10. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(135375)||2001 TU138|| align=right|14,5|| align=right|3,109|| align=right|0,198|| align=right|6,92|| align=right|5,480||MBA||10. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(135376)||2001 TT139|| align=right|15,2|| align=right|3,104|| align=right|0,212|| align=right|15,82|| align=right|5,467||MBA||10. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(135377)||2001 TA141|| align=right|14,8|| align=right|3,192|| align=right|0,129|| align=right|7,41|| align=right|5,703||MBA||10. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(135378)||2001 TG148|| align=right|16,2|| align=right|2,396|| align=right|0,065|| align=right|7,44|| align=right|3,709||MBA||10. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(135379)||2001 TZ153|| align=right|15,0|| align=right|3,085|| align=right|0,343|| align=right|14,62|| align=right|5,418||MBA||15. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(135380)||2001 TY158|| align=right|15,0|| align=right|3,022|| align=right|0,134|| align=right|1,64|| align=right|5,254||MBA||11. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(135381)||2001 TK162|| align=right|15,1|| align=right|3,170|| align=right|0,188|| align=right|1,83|| align=right|5,644||MBA||11. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(135382)||2001 TO162|| align=right|16,3|| align=right|2,333|| align=right|0,065|| align=right|3,04|| align=right|3,562||MBA||11. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(135383)||2001 TZ165|| align=right|14,8|| align=right|3,046|| align=right|0,222|| align=right|1,79|| align=right|5,316||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135384)||2001 TT166|| align=right|14,6|| align=right|3,162|| align=right|0,197|| align=right|9,64|| align=right|5,622||MBA||15. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135385)||2001 TE175|| align=right|15,2|| align=right|2,881|| align=right|0,096|| align=right|16,97|| align=right|4,890||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135386)||2001 TS184|| align=right|15,2|| align=right|3,217|| align=right|0,142|| align=right|3,52|| align=right|5,768||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135387)||2001 TB187|| align=right|16,6|| align=right|2,285|| align=right|0,120|| align=right|7,95|| align=right|3,452||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135388)||2001 TN187|| align=right|15,2|| align=right|2,584|| align=right|0,116|| align=right|14,75|| align=right|4,152||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135389)||2001 TU188|| align=right|14,1|| align=right|3,151|| align=right|0,128|| align=right|6,34|| align=right|5,592||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135390)||2001 TA196|| align=right|14,6|| align=right|3,240|| align=right|0,128|| align=right|24,18|| align=right|5,832||MBA||12. října 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(135391)||2001 TM196|| align=right|14,0|| align=right|3,082|| align=right|0,166|| align=right|12,78|| align=right|5,409||MBA||14. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(135392)||2001 TM198|| align=right|14,6|| align=right|3,100|| align=right|0,166|| align=right|10,87|| align=right|5,457||MBA||11. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135393)||2001 TO198|| align=right|15,1|| align=right|3,034|| align=right|0,077|| align=right|11,00|| align=right|5,283||MBA||11. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135394)||2001 TD200|| align=right|14,9|| align=right|3,084|| align=right|0,083|| align=right|12,84|| align=right|5,415||MBA||11. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135395)||2001 TD204|| align=right|14,8|| align=right|3,127|| align=right|0,117|| align=right|11,31|| align=right|5,528||MBA||11. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135396)||2001 TO206|| align=right|15,1|| align=right|3,134|| align=right|0,178|| align=right|19,72|| align=right|5,547||MBA||11. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135397)||2001 TZ208|| align=right|15,7|| align=right|3,020|| align=right|0,114|| align=right|5,93|| align=right|5,248||MBA||12. října 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(135398)||2001 TT210|| align=right|14,1|| align=right|3,198|| align=right|0,026|| align=right|8,88|| align=right|5,717||MBA||13. října 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(135399)||2001 TQ211|| align=right|14,2|| align=right|2,980|| align=right|0,125|| align=right|9,30|| align=right|5,143||MBA||13. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(135400)||2001 TC213|| align=right|15,2|| align=right|3,177|| align=right|0,074|| align=right|10,76|| align=right|5,662||MBA||13. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(135401)||2001 TQ213|| align=right|14,4|| align=right|3,194|| align=right|0,074|| align=right|15,50|| align=right|5,708||MBA||13. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(135402)||2001 TP215|| align=right|13,7|| align=right|3,191|| align=right|0,031|| align=right|21,72|| align=right|5,700||MBA||13. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(135403)||2001 TV215|| align=right|14,5|| align=right|3,156|| align=right|0,153|| align=right|8,33|| align=right|5,607||MBA||13. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(135404)||2001 TH218|| align=right|14,8|| align=right|3,168|| align=right|0,066|| align=right|10,22|| align=right|5,639||MBA||14. října 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(135405)||2001 TF226|| align=right|14,3|| align=right|3,083|| align=right|0,233|| align=right|16,84|| align=right|5,412||MBA||14. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(135406)||2001 TY227|| align=right|15,4|| align=right|3,116|| align=right|0,170|| align=right|3,10|| align=right|5,501||MBA||15. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135407)||2001 TD229|| align=right|14,9|| align=right|3,140|| align=right|0,156|| align=right|24,04|| align=right|5,563||MBA||15. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135408)||2001 TY235|| align=right|15,3|| align=right|3,187|| align=right|0,049|| align=right|3,51|| align=right|5,689||MBA||15. října 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(135409)||2001 TR238|| align=right|15,3|| align=right|3,094|| align=right|0,124|| align=right|10,73|| align=right|5,441||MBA||15. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(135410)||2001 UX5|| align=right|14,8|| align=right|3,220|| align=right|0,167|| align=right|6,05|| align=right|5,778||MBA||21. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(135411)||2001 UE16|| align=right|14,4|| align=right|3,126|| align=right|0,152|| align=right|6,48|| align=right|5,526||MBA||25. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(135412)||2001 UC21|| align=right|14,3|| align=right|3,068|| align=right|0,091|| align=right|9,71|| align=right|5,373||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135413)||2001 UA22|| align=right|15,2|| align=right|2,658|| align=right|0,177|| align=right|6,23|| align=right|4,333||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135414)||2001 UP24|| align=right|13,9|| align=right|3,188|| align=right|0,159|| align=right|22,69|| align=right|5,691||MBA||18. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135415)||2001 UU24|| align=right|14,2|| align=right|2,994|| align=right|0,088|| align=right|9,93|| align=right|5,180||MBA||18. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135416)||2001 UA25|| align=right|14,5|| align=right|3,161|| align=right|0,085|| align=right|8,15|| align=right|5,619||MBA||18. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135417)||2001 UB31|| align=right|14,4|| align=right|3,123|| align=right|0,068|| align=right|22,24|| align=right|5,518||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135418)||2001 UK35|| align=right|13,9|| align=right|3,205|| align=right|0,173|| align=right|11,70|| align=right|5,736||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135419)||2001 UN35|| align=right|15,5|| align=right|3,119|| align=right|0,172|| align=right|13,17|| align=right|5,507||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135420)||2001 UT44|| align=right|15,2|| align=right|3,094|| align=right|0,168|| align=right|2,70|| align=right|5,442||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135421)||2001 UC49|| align=right|14,3|| align=right|3,172|| align=right|0,186|| align=right|6,97|| align=right|5,650||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135422)||2001 UT80|| align=right|15,4|| align=right|3,071|| align=right|0,228|| align=right|6,23|| align=right|5,382||MBA||20. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135423)||2001 UZ80|| align=right|15,2|| align=right|3,221|| align=right|0,187|| align=right|6,33|| align=right|5,779||MBA||20. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135424)||2001 UW84|| align=right|15,2|| align=right|3,129|| align=right|0,068|| align=right|2,26|| align=right|5,534||MBA||21. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135425)||2001 UR98|| align=right|15,8|| align=right|2,727|| align=right|0,113|| align=right|4,99|| align=right|4,502||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135426)||2001 UD106|| align=right|16,0|| align=right|2,766|| align=right|0,039|| align=right|5,05|| align=right|4,600||MBA||20. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135427)||2001 UZ111|| align=right|15,9|| align=right|2,621|| align=right|0,115|| align=right|3,70|| align=right|4,242||MBA||21. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135428)||2001 UQ117|| align=right|14,7|| align=right|3,221|| align=right|0,071|| align=right|11,57|| align=right|5,780||MBA||22. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135429)||2001 UG121|| align=right|15,2|| align=right|3,174|| align=right|0,220|| align=right|16,32|| align=right|5,653||MBA||22. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135430)||2001 UT122|| align=right|14,8|| align=right|3,232|| align=right|0,129|| align=right|4,27|| align=right|5,809||MBA||22. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135431)||2001 UY129|| align=right|15,1|| align=right|3,162|| align=right|0,028|| align=right|9,62|| align=right|5,621||MBA||20. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135432)||2001 UG137|| align=right|14,4|| align=right|3,243|| align=right|0,034|| align=right|15,87|| align=right|5,838||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135433)||2001 UA142|| align=right|15,8|| align=right|2,671|| align=right|0,129|| align=right|2,35|| align=right|4,365||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135434)||2001 UD143|| align=right|16,7|| align=right|2,277|| align=right|0,066|| align=right|3,85|| align=right|3,435||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135435)||2001 UP146|| align=right|16,1|| align=right|2,708|| align=right|0,114|| align=right|2,23|| align=right|4,456||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135436)||2001 UF154|| align=right|14,8|| align=right|3,209|| align=right|0,189|| align=right|1,32|| align=right|5,749||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135437)||2001 UV159|| align=right|15,6|| align=right|2,689|| align=right|0,024|| align=right|1,68|| align=right|4,409||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135438)||2001 UY159|| align=right|15,5|| align=right|2,265|| align=right|0,160|| align=right|7,18|| align=right|3,409||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135439)||2001 UG179|| align=right|14,5|| align=right|3,202|| align=right|0,067|| align=right|9,14|| align=right|5,730||MBA||26. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(135440)||2001 UV179|| align=right|14,7|| align=right|3,090|| align=right|0,220|| align=right|23,83|| align=right|5,431||MBA||26. října 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(135441)||2001 UJ201|| align=right|17,1|| align=right|2,258|| align=right|0,089|| align=right|4,43|| align=right|3,393||MBA||19. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(135442)||2001 UF206|| align=right|14,5|| align=right|3,046|| align=right|0,075|| align=right|10,90|| align=right|5,316||MBA||20. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135443)||2001 UN208|| align=right|16,6|| align=right|2,310|| align=right|0,075|| align=right|4,08|| align=right|3,510||MBA||20. října 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(135444)||2001 VJ9|| align=right|15,6|| align=right|3,163|| align=right|0,174|| align=right|0,33|| align=right|5,623||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135445)||2001 VW13|| align=right|15,0|| align=right|2,751|| align=right|0,096|| align=right|8,93|| align=right|4,561||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135446)||2001 VT14|| align=right|14,2|| align=right|3,219|| align=right|0,124|| align=right|6,19|| align=right|5,776||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135447)||2001 VY15|| align=right|15,1|| align=right|3,087|| align=right|0,219|| align=right|18,93|| align=right|5,423||MBA||6. listopadu 2001||Palomar||NEAT
|-
|(135448)||2001 VL16|| align=right|14,2|| align=right|3,230|| align=right|0,058|| align=right|6,04|| align=right|5,805||MBA||10. listopadu 2001||Palomar||NEAT
|-
|(135449)||2001 VT16|| align=right|14,2|| align=right|3,077|| align=right|0,191|| align=right|11,11|| align=right|5,396||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135450)||2001 VV17|| align=right|14,4|| align=right|3,218|| align=right|0,172|| align=right|12,83|| align=right|5,771||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135451)||2001 VP25|| align=right|16,1|| align=right|2,777|| align=right|0,112|| align=right|4,58|| align=right|4,628||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135452)||2001 VF26|| align=right|14,9|| align=right|3,209|| align=right|0,200|| align=right|0,53|| align=right|5,749||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135453)||2001 VR34|| align=right|14,4|| align=right|3,021|| align=right|0,220|| align=right|2,43|| align=right|5,251||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135454)||2001 VW43|| align=right|15,0|| align=right|3,271|| align=right|0,331|| align=right|1,33|| align=right|5,916||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135455)||2001 VA50|| align=right|14,4|| align=right|3,208|| align=right|0,109|| align=right|8,64|| align=right|5,746||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135456)||2001 VA51|| align=right|14,2|| align=right|2,995|| align=right|0,109|| align=right|9,62|| align=right|5,184||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135457)||2001 VR52|| align=right|15,5|| align=right|3,222|| align=right|0,076|| align=right|10,74|| align=right|5,784||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135458)||2001 VD53|| align=right|14,2|| align=right|3,162|| align=right|0,068|| align=right|8,67|| align=right|5,621||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135459)||2001 VM60|| align=right|15,7|| align=right|2,642|| align=right|0,019|| align=right|3,72|| align=right|4,294||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135460)||2001 VB61|| align=right|14,8|| align=right|3,102|| align=right|0,184|| align=right|5,89|| align=right|5,462||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135461)||2001 VE74|| align=right|15,0|| align=right|2,562|| align=right|0,206|| align=right|12,32|| align=right|4,099||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135462)||2001 VQ78|| align=right|16,4|| align=right|1,894|| align=right|0,108|| align=right|23,55|| align=right|2,607||MBA||15. listopadu 2001||Palomar||NEAT
|-
|(135463)||2001 VL83|| align=right|16,2|| align=right|2,652|| align=right|0,113|| align=right|1,72|| align=right|4,317||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135464)||2001 VT85|| align=right|15,4|| align=right|3,134|| align=right|0,287|| align=right|11,66|| align=right|5,546||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135465)||2001 VG90|| align=right|15,1|| align=right|3,059|| align=right|0,266|| align=right|10,96|| align=right|5,350||MBA||15. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135466)||2001 VO91|| align=right|15,4|| align=right|3,086|| align=right|0,253|| align=right|18,13|| align=right|5,421||MBA||15. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135467)||2001 VH92|| align=right|15,4|| align=right|3,218|| align=right|0,204|| align=right|18,08|| align=right|5,772||MBA||15. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135468)||2001 VJ99|| align=right|15,0|| align=right|3,196|| align=right|0,260|| align=right|11,92|| align=right|5,714||MBA||15. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135469)||2001 VV102|| align=right|16,2|| align=right|2,632|| align=right|0,099|| align=right|2,55|| align=right|4,270||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135470)||2001 WZ10|| align=right|14,8|| align=right|3,164|| align=right|0,187|| align=right|21,09|| align=right|5,626||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135471)||2001 WL12|| align=right|15,9|| align=right|2,610|| align=right|0,123|| align=right|5,22|| align=right|4,217||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135472)||2001 WA18|| align=right|15,8|| align=right|2,692|| align=right|0,144|| align=right|3,87|| align=right|4,417||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135473)||2001 WD21|| align=right|16,3|| align=right|2,780|| align=right|0,086|| align=right|1,94|| align=right|4,634||MBA||18. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135474)||2001 WE26|| align=right|15,8|| align=right|3,123|| align=right|0,165|| align=right|0,44|| align=right|5,518||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135475)||2001 WQ33|| align=right|15,7|| align=right|2,645|| align=right|0,081|| align=right|3,32|| align=right|4,301||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135476)||2001 WN34|| align=right|16,0|| align=right|2,626|| align=right|0,122|| align=right|5,64|| align=right|4,254||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135477)||2001 WL41|| align=right|16,2|| align=right|1,982|| align=right|0,090|| align=right|24,72|| align=right|2,791||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135478)||2001 WQ47|| align=right|15,6|| align=right|3,196|| align=right|0,151|| align=right|6,84|| align=right|5,713||MBA||19. listopadu 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(135479)||2001 WT47|| align=right|14,7|| align=right|3,179|| align=right|0,107|| align=right|10,41|| align=right|5,667||MBA||19. listopadu 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(135480)||2001 WQ48|| align=right|14,4|| align=right|3,198|| align=right|0,143|| align=right|20,99|| align=right|5,717||MBA||19. listopadu 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(135481)||2001 WU48|| align=right|14,8|| align=right|3,137|| align=right|0,078|| align=right|11,84|| align=right|5,556||MBA||19. listopadu 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(135482)||2001 WK67|| align=right|16,0|| align=right|2,741|| align=right|0,162|| align=right|2,25|| align=right|4,538||MBA||20. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135483)||2001 WM99|| align=right|14,4|| align=right|3,424|| align=right|0,111|| align=right|11,41|| align=right|6,334||MBA||17. listopadu 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(135484)||2001 WZ100|| align=right|16,8|| align=right|2,262|| align=right|0,142|| align=right|4,17|| align=right|3,401||MBA||16. listopadu 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(135485)||2001 XH1|| align=right|16,0|| align=right|2,268|| align=right|0,113|| align=right|4,09|| align=right|3,416||MBA||8. prosince 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(135486)||2001 XP2|| align=right|15,7|| align=right|1,959|| align=right|0,113|| align=right|17,64|| align=right|2,742||MBA||8. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135487)||2001 XK3|| align=right|15,8|| align=right|1,911|| align=right|0,040|| align=right|20,45|| align=right|2,641||MBA||8. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135488)||2001 XT5|| align=right|14,7|| align=right|3,178|| align=right|0,222|| align=right|15,23|| align=right|5,664||MBA||7. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135489)||2001 XQ7|| align=right|14,3|| align=right|3,124|| align=right|0,202|| align=right|17,73|| align=right|5,521||MBA||8. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135490)||2001 XT9|| align=right|14,7|| align=right|2,882|| align=right|0,224|| align=right|9,13|| align=right|4,891||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135491)||2001 XQ18|| align=right|15,3|| align=right|2,775|| align=right|0,170|| align=right|5,37|| align=right|4,622||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135492)||2001 XL35|| align=right|15,1|| align=right|3,108|| align=right|0,099|| align=right|9,64|| align=right|5,480||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135493)||2001 XN48|| align=right|13,7|| align=right|3,097|| align=right|0,175|| align=right|14,83|| align=right|5,449||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135494)||2001 XW48|| align=right|15,8|| align=right|2,648|| align=right|0,112|| align=right|3,53|| align=right|4,308||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135495)||2001 XB58|| align=right|15,3|| align=right|3,157|| align=right|0,205|| align=right|2,30|| align=right|5,608||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135496)||2001 XZ58|| align=right|14,5|| align=right|3,234|| align=right|0,276|| align=right|2,70|| align=right|5,815||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135497)||2001 XM76|| align=right|15,2|| align=right|3,090|| align=right|0,151|| align=right|4,62|| align=right|5,432||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135498)||2001 XR80|| align=right|13,9|| align=right|3,218|| align=right|0,237|| align=right|26,54|| align=right|5,771||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135499)||2001 XG81|| align=right|15,4|| align=right|2,770|| align=right|0,040|| align=right|4,86|| align=right|4,610||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135500)||2001 XZ89|| align=right|15,7|| align=right|2,662|| align=right|0,034|| align=right|1,64|| align=right|4,342||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek